Jan Gesing ps. „Błysk” (1891–1936) – kapitan podlekarz Wojska Polskiego, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości (9 października 1933)

 Jan Gesing (ur. 1895) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937)

Przypisy